Het ATP-toernooi van Sint-Petersburg 2011 (met de officiële naam St. Petersburg Open 2011) werd van 24 tot en met 30 oktober 2011 gespeeld in de Russische stad Sint-Petersburg. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van het Petersburg Sports and Concert Complex.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Sint-Petersburg
2011